Ulanendenkmal steht für:
 ein Denkmal in Demmin, siehe Ulanendenkmal (Demmin)
 ein Denkmal in Düsseldorf, siehe Ehrenhof (Düsseldorf)#Ulanendenkmal
 ein Denkmal in Hannover, siehe Eilenriede#Denkmäler und Plastiken
 ein Denkmal in Bad Langensalza, siehe Kriegerdenkmal Bad Langensalza
 ein Denkmal in Rhöndorf, siehe Ulanendenkmal (Rhöndorf)
 ein Denkmal in Saarbrücken, siehe Ulanen-Regiment „Großherzog Friedrich von Baden“ (Rheinisches) Nr. 7#Denkmäler
 ein Denkmal in Verden, siehe Ulanendenkmal in Verden